Карабань — фамилия. Известные носители:

 Карабань, Лариса Дмитриевна — генеральный директор компании «Рив Гош».
 Карабань, Павел Васильевич — президент компании «Рив Гош».